Марена се може односити на:

 Морана, божанство у словенској митологији
 Марена (Кавадарци), насеље у Северној Македонији у општини Кавадарци
 Марена (Парма), насеље у Италији у округу Парма